Leuner ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Leuner (* 1944), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Hanscarl Leuner (1919–1996), deutscher Psychiater und Psychoanalytiker
 Heinz David Leuner (1906–1977), britischer Publizist
 Kai Leuner (* 1974), deutscher Autor und Jurist